Dragoni ist der Name folgender Orte:
 Dragoni (Kampanien), Stadt in der Provinz Caserta in Kampanien, Italien

Dragoni ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Dragoni (1909–1974), italienischer Rennleiter der Scuderia Ferrari
 Giovanni Andrea Dragoni (1540–1598), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Maria Dragoni (* 1958), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Sabina Vela-Dragoni (1822–1892), Ehefrau des Schweizer Bildhauers Vincenzo Vela

Siehe auch:
 Satz von Scorza Dragoni (mathematische Differentialgleichung)
 Dragone